Владимир Якимов Каваев e български лекар, хирург, участник в Октомврийската революция в Русия в 1917 година.

Биография 
Владимир Каваев е роден през 1880 година в западномакедонския град Струга, тогава в Османската империя, в бедно семейство. Син е на Фросина и Яким Каваеви, а дядо му е българският църковен деец Йосиф Каваев. Представител е на големия род Каваеви. Завършва Цариградската българска духовна семинария, а след това Военномедицинската академия в руската столица Петроград. Личен приятел е на Владимир Ленин и е назначен за главен лекар на Петроградска околия. Специализира хирургия в Берлин в 1920 година. В Петроград се жени за Елена Етингер и в 1923 година с нея се връща в Струга, където има заслуги за борбата с маларията. Същата година става кмет на Струга до 1927 година. Последните си години прекарва в Охрид.

Родословие

Бележки 

Български лекари от Македония
Болшевики
Октомврийска революция
Възпитаници на Цариградската българска духовна семинария
Българи в СССР
Български хирурзи
Родени в Струга
Починали в Загреб
Владимир
Кметове на Струга